2020 (ó 20/20) puede referirse a:

 El año 2020.
 2020, álbum de estudio de la banda estadounidense de rock Bon Jovi.
 20/20, programa de noticias en la televisión estadounidense.
 20/20 (1969), decimoquinto álbum de estudio de la banda de rock estadounidense The Beach Boys.

Además, puede hacer referencia a:
 Cyberpunk 2020, juego de rol creado por el estadounidense Mike Pondsmith.